Strée (Henegouwen), een deelgemeente van de gemeente Beaumontin in de Belgische provincie Henegouwen.
 Strée (Luik), een deelgemeente van de gemeente Modave in de Belgische provincie Luik.